Fort Bragg (Califórnia)
 Fort Bragg (Carolina do Norte)

Desambiguações de topônimos